Коковський — прізвище.

 Коковський Тарас Ігорович ( 1956) — український священик (Українська Лютеранська Церква), літератор, перекладач.
 Коковський Франц Михайлович (1885—1940) — суддя і юрист, український письменник, журналіст, перекладач, мовознавець, етнограф.